Первая Федеральная Лига Югославии 1967/1968 () — 39-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1967/1968
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1967 году
Спорт в Югославии в 1968 году